Katzenellenbogen ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Katzenellenbogen (1901–1964), Kunsthistoriker
 Albert Katzenellenbogen (1863–nach 1942), deutscher Justizrat, Opfer des Nationalsozialismus
 Edwin Katzenellenbogen (* 1882; gest. nach 1950), Häftlingsarzt im KZ Buchenwald
 Estella Katzenellenbogen (1886–1991), Kunstsammlerin und Galeristin
 Jehezkel Katzenellenbogen (um 1668–1749), deutsch-polnischer Rabbiner
 John Katzenellenbogen (* 1944), US-amerikanischer Chemiker
 Konrad Kellen, eigentlich Konrad Moritz Adolf Katzenellenbogen (1913–2007), deutsch-amerikanischer Politologe
 Ludwig Katzenellenbogen (1877–1944), Generaldirektor der Ostwerke sowie des Schultheiß-Patzenhofer-Konzerns
 Meir Katzenellenbogen (1482–1565), jüdischer Gelehrter, Rabbi von Padua und Venedig
 Oskar Katzenellenbogen (1876–1942), polnischer Literaturkritiker und Journalist
 Samuel Judah Katzenellenbogen (1521–1597), jüdischer Gelehrter und Schriftsteller, Rabbi von Venedig
 Stephen M. Kellen (1914–2004), eigentlich Stephen Max Katzenellenbogen, deutsch-amerikanischer Bankier und Mäzen
 Tamara Dawydowna Katzenellenbogen (1894–1976), russisch-sowjetische Architektin und Städtebauerin
 Wanda Mejbaum-Katzenellenbogen (1914–1986), polnische Biochemikerin und Hochschullehrerin

Siehe auch:
 Katzenelnbogen (Begriffsklärung)
 Eyran Katsenelenbogen, US-amerikanischer Jazzpianist israelischer Abstammung